Plusieurs régiments du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de Berry » :

Infanterie
 Le régiment de Berry (1620-1622)
 Le régiment de Berry (1650-1653)
 Le régiment de Berry (1684-1762)
 Le régiment du Duc de Berry également appelé régiment de Berry (1712-1714)
 Le régiment de Berry (1762-1788)

Cavalerie 
 Le régiment de Berry cavalerie, renommé le   «  de cavalerie » 

Homonymie d'unités militaires